Châteaurenard (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Châteaurenard (Delta Rodanu) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże